Orde van de Natie (Antigua en Barbuda)
 Orde van de Natie (Jamaica)
 Orde van de Natie (Oekraïne)